Гаврил или Гавраил може да се отнася до:
 Гаврил (архангел), библейски персонаж
 Гавраил (аристократ), български княз, брат на цар Симеон I
 Гаврил Радомир, български княз, син на цар Самуил
 Гаврил Лесновски, български отшелник
 Константинополски патриарси
 Гавриил I Константинополски (16 век)
 Гавриил II Константинополски (17 век)
 Гавриил III Константинополски (18 век)
 Гавриил IV Константинополски (18 век)
 Гавриил Охридски (16 век), охридски архиепископ
 Гавриил III Скопски (19 век), скопски митрополит
 Гаврил Охридски и Македонски, духовник от Република Македония
 Гавриил, възможно име на патриарх Герман

Български имена
Мъжки имена